Тинчлик () — посёлок городского типа (с 1978 года) в Навоийской области Узбекистана. Административно подчинён городу Навои. В посёлке расположена одноимённая железнодорожная станция (на линии Навои — Учкудук).

Население

Ссылки 

Посёлки городского типа Навоийской области